I liga 1982/1983 – 49. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 240 meczów
 Strzelono 550 goli
 Średnia goli na mecz: 2,29
 Zwycięstw gospodarzy: 130
 Remisów: 74
 Zwycięstw gości: 36
 Król strzelców: Mirosław Okoński – Lech Poznań, Mirosław Tłokiński – Widzew Łódź (15 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej
1982 w polskim sporcie
1983 w polskim sporcie